Пак Сон Хён (; род. 1 января 1983, Кунсан, Чолла-Пукто, Южная Корея) — корейская спортсменка, двукратная олимпийская чемпионка 2004 года по стрельбе из лука в командном и в личном первенствах, серебряная призёрка Олимпийских игр 2008 в личном первенстве и олимпийская чемпионка 2008 года в командном первенстве. Многократная чемпионка мира, рекордсменка мира.

Биография 
Пак Сон Хён (в латинской записи Park Sung-Hyun) — одна из лучших женщин-лучниц первого десятилетия XXI века. В 2001 году она выиграла чемпионат Южной Кореи по стрельбе из лука и отобралась на Чемпионат мира. В этом году она завоевала титул чемпионки мира в Пекине, а также выиграла бронзовые медали в командном первенстве. Пак выиграла медали во всех шести чемпионатах мира, в которых она участвовала. Её выступление в олимпийских Афинах было близко к безупречному. После установки нового мирового рекорда в 72-стрелки рейтинге круглая, она легко победила большинство её противников в отборочных турах, а в финале выиграла золото. Затем она получила золото в командном первенстве. Пак была близка к повторению успеха в 2004 года и на Олимпийских играх в Пекине. Обыграв всех соперниц в отборочном туре, она снова вышла в финал. Противостоит ей китаянка Чжан Цзюаньцзюань. Но Пак проиграла золото по одной точке, 109—110. Ей удалось взять реванш в командном первенстве, опередив китаянок (в том числе Zhang), и она выиграла своё третье олимпийское золото. В дополнение к своим олимпийским медалям и медалям чемпионата мира, «королева стрельбы из лука» также выиграла три золотых медали на Азиатских играх, два золота на азиатских чемпионатах, и два в 2003 году на Универсиаде. Пак решила закончить карьеру после Олимпийских игр в Пекине. Она вышла замуж за олимпийского чемпиона, лучника из Кореи Пак Кён Мо в декабре 2008 года.

Ссылки 
 Профиль FITA
 Профиль на www.sports-reference.com 
 Профиль на сайте ОИ в Пекине

Стрелки из лука Республики Корея
Олимпийские чемпионы от Республики Корея
Олимпийские чемпионы по стрельбе из лука
Чемпионы летних Олимпийских игр 2004 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2008 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Стрелки из лука на летних Олимпийских играх 2004 года
Стрелки из лука на летних Олимпийских играх 2008 года
Чемпионы Азии по стрельбе из лука